Carrie Symonds – compagna del primo ministro del Regno Unito Boris Johnson
 John Addington Symonds – critico letterario e poeta inglese
 John Symonds – agente segreto inglese
 Pat Symonds – ingegnere inglese
 William Symonds – ingegnere inglese